Santa Eufemia puede referirse a:

 Santa Eufemia, localidad de la provincia de Córdoba, Andalucía, España; o
 Santa Eufemia, localidad de la provincia de Córdoba, Argentina.